Дормидо́нтовка:

 Дормидонтовка — посёлок в Вяземском районе Хабаровского края.
 Дормидонтовка — село в Вяземском районе Хабаровского края.
 Дормидонтовка — станция Дальневосточной железной дороги.